Kadivar ist der Familienname folgender Personen:

 Jamileh Kadivar, iranische Politikerin
 Mohsen Kadivar (* 1959), iranischer Politiker
 Mitra Kadivar (* 1954), iranische Psychoanalytikerin und Psychiaterin